Юрмач — название ряда географических объектов в Свердловской области:

 Юрмач — река, левый приток реки Пышмы;
 Юрмач — остановочный пункт железной дороги в Пышминском городском округе;
 Юрмач — упразднённый посёлок в Пышминском городском округе.

См. также 
 Юрмыч